Adams är ett efternamn.

Personer med efternamnet

A
Abigail Adams (1744–1818), amerikansk feminist
Alva Adams (1850–1922), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Colorado
Alva B. Adams (1875–1941), amerikansk politiker, demokrat, senator för Colorado
 Amy Adams (född 1974), amerikansk skådespelare och sångerska
Ansel Adams (1902–1984), amerikansk fotograf
Anton Adams (1856–1915), tysk arkitekt
Amy Adams (född 1974), amerikansk skådespelare
 Arthur Adams, flera personer
 Arthur Adams (spion) (1885–1969), svenskfödd rysk-amerkansk spion
 Arthur Adams (zoolog) (1820–1878), engelsk kirurg och naturforskare

B
Billy Adams (1861–1954), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Colorado
 Brandon Adams (född 1979), amerikansk skådespelare
 Brenden Adams (född 1995), amerikansk storväxt person
Brock Adams (1927–2004), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Washington, transportminister
Brooks Adams (1848–1927), amerikansk historiker
Bryan Adams (född 1959), kanadensisk sångare
Buck Adams (1955–2008), amerikansk regissör av pornografisk film

C
 Cammile Adams (född 1991), amerikansk simmare
 Carl Adams
 Carol J. Adams (född 1951), amerikansk feminist och djurrättsaktivist
 Charles Francis Adams (1807–1886), amerikansk diplomat och politiker
 Charles Francis Adams, jr. (1835–1915), amerikansk affärsman och historiker
 Charles Kendall Adams (1835–1902), amerikansk historiker
 Charlie Adams (född 1979), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Cindy Adams (född 1925), amerikansk journalist
 Clifton Adams
 Craig Adams (född 1977), kanadensisk ishockeyspelare

D
 Don Adams (1923–2005), amerikansk skådespelare
 Don Alden Adams (född 1925), ledare för Jehovas vittnens centrala organisation
 Dorothy Adams
 Douglas Adams (1952–2001), engelsk författare

E
Eddie Adams (1933–2004), amerikansk fotograf
 Edie Adams (1927–2008), amerikansk skådespelare, sångerska och affärskvinna
Eric Adams (född 1954), amerikansk sångare
 Eugene W. Adams (född 1920), amerikansk zoopatolog

F
Frank Dawson Adams (1859–1942), kanadensisk geolog

G
George Adams (1940–1992), amerikansk jazzmusiker
Gerry Adams (född 1948), nordirländsk politiker

H
Henry Adams (1838–1918), amerikansk historiker
Herbert Adams (1874–1952), brittisk författare
Herbert Baxter Adams (1850–1901), amerikansk historiker

I
Irene Adams (född 1947), brittisk politiker, labour

J
 Jack Adams (1895–1968), kanadensisk ishockeyspelare
 James Hopkins Adams (1812–1861), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i South Carolina
Jay Adams (1961–2014), amerikansk skateboardåkare
 Jenny Adams (född 1978), amerikansk häcklöpare
 Jewett W. Adams
 Jill Adams (1930–2008), amerikansk skådespelare
 Joey Lauren Adams (född 1968), amerikansk skådespelare
 John Adams (olika betydelser)
John Adams (1735–1826), amerikansk president
 John Adams (myterist) (1767–1829), delatagare i myteriet på Bounty
John Adams (tonsättare) (född 1947), amerikansk tonsättare
 John Bodkin Adams (1899–1983), brittisk läkare och misstänkt seriemördare
 John Couch Adams (1819–1892), brittisk astronom
 John Quincy Adams (1767–1848), amerikansk politiker
 Johnny Adams (1932–1998), amerikansk bluessångare
 Jonathan Adams (född 1951), engelsk marinarkeolog
 Juan Adams (född 1992), ameriaknsk MMA-utövare
 Julia Adams(född 1990). svensk artist och låtskrivare
 Julie Adams (1926–2019), amerikansk skådespelare

K
Kay Adams (född 1941), amerikansk countrysångerska
Kevyn Adams (född 1974), amerikansk ishockeyspelare

L
Leigh Adams (född 1971), australisk speedwayförare
 Léonie Adams
 Ljukman Adams (född 1988), rysk trestegshoppare
Louisa Adams (1775–1852), amerikansk presidentfru

M
 Mareike Adams
Martin Adams, engelsk dartspelare
Maud Adams (född 1945), svensk skådespeøare
Maude Adams (1872–1953), amerikansk skådespelare
Michael Adams (född 1971), brittisk schackspelare

N
 Neal Adams (född 1941), amerikansk serieskapare
 Neil Adams (född 1958), brittisk judoutövare
 Nicola Adams (född 1982), brittisk boxare
Nicky Adams (född 1986), engelsk-walesisk fotbollsspelare

P
 Patrick J. Adams (född 1981), kanadensisk skådespelare
Pepper Adams (1930–1986), amerikansk jazzmusiker
Philippe Adams (född 1969), belgisk racerförare

R
 Rachael Adams (född 1990), amerikansk volleybollspelare
Ray Adams (1931–2003), norsk sångare
Richard Adams (1920–2016), brittisk författare
 Robert Adams(född 1937), amerikansk fotograf
Robert Adams (kirurg) (1791–1875), irländsk kirurg
 Robert H. Adams (1792–1830), amerikansk politiker, senator för Mississippi
 Robert Merrihew Adams (född 1937), amerikansk filosof
 Roger Adams (1889–1971), amerikansk kemist
 Rosie Nix Adams (1958–2003), amerikansk sångerska och låtskrivare
Ryan Adams (född 1974), amerikansk popmusiker

S
 Sammy Adams (född 1987), amerikansk rappare
Samuel Adams (1722–1803), amerikansk politiker
Sarah Flower Adams (1805–1848), brittisk författare
Scott Adams (född 1957), amerikansk författare
Sherman Adams (1899–1986), amerikansk politiker, republikan, guvernör i New Hampshire
Stephen Adams (1807–1857), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepesentant och senator för Miussissippi

T
 Tag Adams (född 1972), amerikansk porrskådespelare
 Timothy Adams
 Tony Adams (född 1966), engelsk fotbollsspelare
 Tracey Adams (född 1958), amerikansk porrskådespelare
 Tyler Adams

V
 Valerie Adams (född 1984), nyzeeländsk kulstötrare
 Vicki Adams (född 1989), brittisk curlingspelare

W
Walter Sydney Adams (1876–1956), amerikansk astronom
William Adams (1564–1620), brittisk upptäcktsresande

Y
Yolanda Adams (född 1964), amerikansk sångerska

Engelska efternamn